Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Ashford – miasto w Anglii, w hrabstwie Kent
 Ashford – dystrykt hrabstwa Kent (Anglia)
 Ashford – miasto w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Ashford – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Ashford – wieś w Anglii, w hrabstwie Devon, w dystrykcie North Devon
 Ashford – wieś w Anglii, w hrabstwie Devon, w dystrykcie South Hams
 Ashford in the Water – wieś w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
Miejscowości w Irlandii:
 Ashford – miasto w Irlandii, w hrabstwie Wicklow
Miejscowości w Australii:
 Ashford – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa
 Ashford – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w USA:
 Ashford – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Houston
 Ashford – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Ashford – miasto w stanie Connecticut, hrabstwie Windham
 Ashford – miasto w stanie Nowy Jork, hrabstwie Cattaraugus
 Ashford – miasto w stanie Wisconsin, hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Ashford (ang. Ashford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Ashford (ang. Ashford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Ashford (ang. Ashford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac